El término Basilea puede referirse a:

Basilea, ciudad suiza, capital del semicantón de Basilea-Ciudad.
Basilea II, una normativa internacional para el control del riesgo bancario.
Basilea, cantón suizo, dividido en:
Basilea-Campaña, semicantón suizo.
Basilea-Ciudad, samicantón suizo.
Basiléia, como piropo o apelativo cariñoso a una persona, significando en este caso emperatriz o princesa, y debido a una curiosidad conocida de la Emperatriz Bizantina Irene.

Otros 
Aeropuerto Internacional de Basilea-Mulhouse
Comité de Basilea
Concilio de Basilea
Convención de Basilea
Obispado de Basilea
FC Basel
Paz de Basilea
Universidad de Basilea
Problema de Basilea